Schloß Broich steht für:
 Schloss Broich, ein mittelalterliches Baudenkmal in Mülheim an der Ruhr
 U-Bahnhof Schloß Broich, ein 1998 eröffneter U-Bahnhof